Sandy Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:

 Sandy Island (Charlton County, Georgia)
 Sandy Island (Ware County, Georgia)
 Sandy Island (Louisiana)
 Sandy Island (Maryland)
 Sandy Island (Lincoln County, Missouri)
 Sandy Island (Perry County, Missouri)
 Sandy Island (New Hampshire)
 Sandy Island (New Jersey)
 Sandy Island (Oregon)
 Sandy Island (Aiken County, South Carolina)
 Sandy Island (Georgetown County, South Carolina)
 Sandy Island (Accomack County, Virginia)
 Sandy Island (Northampton County, Virginia)
 Sandy Island (Washington)

vor Australien:
 Sandy Island (Houtman-Abrolhos), Insel der Easter Group vor der Westküste
 Sandy Island (Windy Harbour), Insel vor der Südwestküste
 Sandy Island Number 1, Insel vor dem nördlichen Australien
 Sandy Island Number 2, Insel vor dem nördlichen Australien

in Ozeanien:
 Sandy Island, Phantominsel zwischen Australien und Neukaledonien, siehe Île de Sable (Phantominsel)

in der Karibik:
 Sandy Island (Grenada), vor der Nordküste von Grenada

in Europa:
 Düne (Insel), eine Insel nahe Helgoland, wurde von den Engländern im 19. Jahrhundert Sandy Island genannt

Siehe auch:
 Sand Island